CNDS est un sigle qui peut faire référence à :
 Centre national pour le développement du sport, établissement public administratif en France ;
 Commission nationale de déontologie de la sécurité, en France.

Sigle de 4 caractères